Gauß oder Gauss ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Karl Gauss (1912–1982), österreichischer Lehrer, Verleger, Journalist und Volkskundler
 Beate Gauß (* 1984), deutsche Sportschützin

 Ernst Gauss (* 1964), deutscher Holocaustleugner, siehe Germar Rudolf
 Eugen Gauß (1811–1896), deutschamerikanischer Unternehmer und Bankier
 Friedrich Gustav Gauß (1829–1915), deutscher Geodät
 Heinrich von Gauß (1858–1921), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Stuttgart
 Helmut Gauß (* 1944), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

 Horst Gauß (* 1937), deutscher Boxer
 Joseph Gauß (Carl Joseph Gauß; 1806–1873), deutscher Artillerieoffizier, Geodät und Oberbaurat
 Julia Gauss (1901–1985), Schweizer Historikerin
 Jürgen Gauß (* 1960), deutscher Chemiker
 Karl Gauss (1867–1938), Schweizer Pfarrer und Historiker
 Karl-Markus Gauß (* 1954), österreichischer Schriftsteller und Herausgeber
 Max Gauß (1868–1931), deutscher Priester, Lehrer und Politiker (Zentrum)
 Minna Gauß (1808–1840), Tochter von Carl Friedrich Gauß und Frau von Heinrich Ewald, siehe Minna Ewald
 Otto Gauß (1877–1970), deutscher Organist und Komponist
 Rudolf Gauss (1913–1998), deutscher Förster und Entomologe
 Therese Gauß (1816–1864), Tochter von Carl Friedrich Gauß, siehe Therese Staufenau
 Ulrich Gauß (* 1932), deutscher Kommunalpolitiker 
 Ulrike Gauss (1941–2021), deutsche Kunsthistorikerin und Museologin
 Werner Gauss (1911–1990), deutscher Journalist und Autor
 Wilhelm Gauß (1813–1879), deutschamerikanischer Unternehmer

Deutscher Personenname
Familienname